Нёвиллер () — название нескольких коммун  во Франции:

 Нёвиллер — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция).
 Нёвиллер-ла-Рош () — коммуна в департаменте Нижний Рейн.
 Нёвиллер-ле-Бадонвиллер () — коммуна в департаменте Мёрт и Мозель.
 Нёвиллер-сюр-Мозель () — коммуна в департаменте Мёрт и Мозель.